Hippomarathrum siculum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Centurius von Hoffmannsegg och Heinrich Friedrich Link. Hippomarathrum siculum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
siculum